O termo Vila Laura pode referir-se a:

Vila Laura (Salvador)
Vila Laura (bairro de São Paulo)

Desambiguação